Ивайло Енчев Енчев () — болгарский шахматист и тренер, гроссмейстер (2018). Выступает за шахматный клуб «Абритус».

Чемпион Болгарии в команде (2013, 2014, 2015), по рапиду (2017, 2019) и блицу (2015, 2016, 2019).

Учился шахматам сначала у своего отца Енчо Енчева, затем у мастера Росена Русева. Окончил Математическую гимназию и Национальную спортивную академию по специальности «тренер по физическому воспитанию и спорту». Неоднократно включался в десятку лучших спортсменов города Разграда.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 
 

Шахматисты Болгарии
Игроки ШК «Абритус»
Выпускники Национальной спортивной академии
Шахматные тренеры Болгарии